Eberlein är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Gustav Eberlein (1847–1926), tysk skulptör, målare och skriftställare